Une bibliographie nationale rétrospective consiste en « le résultat d'un projet consistant à décrire de manière scientifique et rigoureuse - généralement livre en main - l'ensemble de la production imprimée d'un territoire (défini par des frontières politiques ou l'emploi d'une langue) ou dans une langue déterminée pour une période donnée (généralement les trois siècles de l'Ancien Régime français, parfois un seul de ces trois siècles) ».

Historique

Principes et intérêt

Les principales bibliographies nationales rétrospectives dans le monde

Pays-Bas : le Short Title Catalogue Netherlands (STCN)

Flandre : le Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) 
Fondé sur le principe du STCN, le STCV est interopérable avec lui et partage les principales caractéristiques de sa description des livres. Il vise à décrire tous les livres imprimés sur le sol de la Flandre actuelle au  (les autres livres en néerlandais sont pris en charge par le STCN). L'intersection entre champ du STCN et celui du STCV n'est cependant pas nul : ce qui explique que des notices de l'un soit versées dans l'autre et vice versa.

Pays de langue anglaise : English Short Title Catalogue (ESTC)

Pays de langue allemande : VD 16 et VD 17 
 et 
VD 16 et VD 17 sont deux bibliographies réalisées par la Bayerische Staatsbibliothek : elles décrivent les éditions imprimées en langue allemandes, respectivement au XVIe et XVIIe siècles.

Italie : edit16 
edit16 recense les éditions publiées sur le sol de l'Italie actuelle au .

Références 

 Rémi Mathis, Les  bibliographies nationales rétrospectives. Entre recherche d'identité et identité de la recherche, Sarrebruck, Éditions universitaires européennes, 2010, 120 p. 

Bibliographie